Сезон 1966-67 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 36-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 18 команд, 4 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон. З наступного сезону кількість учасників Серії A зменшувалася до 16, тож на зміну вибулим командам з Серії B підвищувалися у класі дише два клуби.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 13-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1966-67 Серії A став гравець клубу «Кальярі» Луїджі Ріва, який відзначився 18 забитими голами.

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Роберто Андзолін
 Джанкарло Берчелліно
 Ернесто Кастано
 Адольфо Горі
 Сандро Сальвадоре
 Чинезіньйо
 Луїс дель Соль
 Джанфранко Леончіні
 Вірджініо Де Паолі
 Джампаоло Менікеллі
 Тренер: Еріберто Еррера

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1966—1967 на RSSSF  

1966-67
1966 у футболі
1967 у футболі
1966 в Італії
1967 в Італії